Enrique (o Enric) Marco puede referirse a:

 Enrique Marco Nadal (1913-1994), sindicalista español, dirigente de la CNT en la clandestinidad.
 Enric Marco Batlle (1921-2022), sindicalista español y falso superviviente de los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial.